Jezioro Klasztorne (Pojezierze Iławskie)
 Jezioro Klasztorne (powiat kwidzyński)
 Jezioro Klasztorne Duże
 Jezioro Klasztorne Małe